Stegenhof ist ein Ortsname:

 Stegenhof (Deuerling), Einöde der Gemeinde Deuerling, Landkreis Regensburg, Bayern
 Stegenhof (Kreßberg), Weiler im Ortsteil Waldtann der Gemeinde Kreßberg, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Stegenhof, älterer Name der Stegmühle (Kupferzell), Wohnplatz im Gemeindeteil Westernach von Kupferzell, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Steghof